Il singolare  del Copa Sony Ericsson Colsanitas 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Nuria Llagostera Vives era ladetentrice del titolo ma ha perso al 2º turno contro Patricia Mayr.
María José Martínez Sánchez ha vinto in finale contro Gisela Dulko 6-3,6-2.

Teste di serie 

  Flavia Pennetta (primo turno)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Gisela Dulko (final)
  Nuria Llagostera Vives (secondo turno)

 Klára Zakopalová (secondo turno)
 Mathilde Johansson (quarti)
 María José Martínez Sánchez (campione)
 Lourdes Domínguez Lino (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sony Ericsson Colsanitas 2009